Хіраока Таку — японський сноубордист
 Хіраока Хіроакі — японський дзюдоїст
 11072 Хіраока — астероїд